Vanjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vanjärvi (sjö i Päijänne-Tavastland), 
 Vanjärvi (sjö i Nyland), 

Robotskapade Finlandförgreningar